Geografia:
Miani o Sonmiani, port del Balutxistan, Pakistan.
 Miani (Sind), ciutat de Sind, Pakistan.
 Miani (Sargodha), ciutat del districte de Sarghoda a la riba del Jhelum al Panjab (Pakistan).
 Història: Batalla de Miani.